Волосня:

 Волосня — річка в Росії, що протікає в Псковській області. Довжина річки становить 17 км.
 Волосня — населений пункт в сільському поселенні «Себезьке» Себезького району Псковської області.

Примітки